Panh peut désigner :

Patronyme 

 Ouassini Embarek (1980-) est un acteur franco-algérien.
 Raïs Hadj Embarek est un corsaire algérien du .

Toponyme 

 , page d'homonymie ;
 , page d'homonymie ;
 Sidi Embarek (anciennement Paul Doumer) est une commune de la wilaya de Bordj-Bou-Arreridj en Algérie.

Divers 
 Sidi Ali Embarek est le saint patron de la ville algérienne de Koléa.
Patronyme algérien